У́лица оди́ннадцать лет Октября́ или У́лица одиннадцатиле́тия Октября́ — названия улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Улица 11 лет Октября — улица в Брянске.
 Улица 11 лет Октября — улица в Павловском Посаде Московской области.

См. также 
 Улица Октября
 Переулок 11 лет Октября — переулок в Брянске.
 Проезд 11 лет Октября — проезд в Брянске.